Юзефівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Юзефівська волость (Дубово-Махаринецька волость) — Бердичівського повіту Київської губернії;
 Юзефівська волость — Чигиринського повіту Київської губернії.